Шмата — українське прізвище.

Відомі носії 
 Шмата Василь (1899—1956) — український кооперативний, громадський діяч.